Юбилейный 50-й входной Драфт НХЛ 2012 состоялся с 22 по 23 июня 2012 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США, на домашней арене клуба «Питтсбург Пингвинз» — Консол Энерджи-центре. Последний раз драфт проходил в Питтсбурге в 1997 году, на Сивик Арене. Под общим первым номером был выбран Наиль Якупов командой «Эдмонтон Ойлерз».

Правила участия 
В драфте участвовали игроки родившиеся в период с 1 января 1992 года по 14 сентября 1994 года. Кроме того выбирались незадрафтованые, не Северо-Американские игроки в возрасте до 20 лет, а также те игроки которые были выбраны на драфте 2010, но не были подписаны ни одной командой НХЛ имеют право на повторный драфт.

Драфт-лотерея 
Среди худших команд по итогам регулярного чемпионата сезона 2011/2012 проводилась драфт-лотерея, которая определяла очерёдность право выбора в первом раунде драфта. Драфт-лотерея состоялась 10 апреля и выиграл её клуб Эдмонтон Ойлерз. «Нефтяники» третий год подряд получили право выбирать первыми.

Рейтинг новичков 
Финальный рейтинг новичков.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 50-м драфте было выбрано 211 хоккеистов из 11 стран. Традиционно, наибольшее представительство у Канады и США. Среди европейских стран лидером является Швеция. Впервые с 2008 года не было выбрано ни одного представителя Словакии.

Данные приведены согласно официальному сайту НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Драфты НХЛ
2012 год в хоккее
Июнь 2012 года